Реду́кция ( «сведение, возведение, приведение обратно») — многозначный термин.

 Редукция в логике и математике — логико-методологический приём сведения сложного к простому.
 Редукция в астрономии и геодезии — приведение результатов наблюдений и измерений из одной системы отсчёта в другую путём введения в них некоторых поправок, обусловленных влиянием тех или иных причин. Поправки за редукцию вводят потому, что угловые измерения выполняют на визирные цели, вертикальные оси которых, как правило, не совпадают с центрами пунктов. Поправку за редукцию вводят в измерения, выполненные на смежном пункте.
 Редукция в химии — название процесса восстановления, проходящего в несколько этапов. Например: редукция нитрата представляет собой двухэтапный процесс восстановления нитратов до аммиака.
 Редукция в биологии — развитие, ведущее к упрощению строения организма.
 Редукция в технике — сокращение, уменьшение силы движения, напряжения.
 Редукция в механике — понижение или повышение числа оборотов механизма с целью привести обороты к требуемым.
 Редукция в гидродинамике — понижение и стабилизация давления жидкости.
 Редукция в аэродинамике — понижение и стабилизация давления газов для потребляемого устройства.
 Редукция в философии — попытка объяснения сложных явлений с помощью законов, свойственных явлениям более простым.
 Редукция в лингвистике — ослабление звучания гласных в безударном положении.
 Синтаксическая редукция, или синтаксическая компрессия — выпадение из логически развёрнутых конструкций избыточных словесных компонентов и синтаксическое объединение оставшихся при полном сохранении семантико-синтаксического значения исходных структур.
 Редукция в социологии — когда объяснение общественного поведения сводится к объяснению на психологическом или социологическом уровне.
 Редукция (Швеция) — изъятие у шведской аристократии перешедших в её руки коронных земель, проводившееся королями Карлом X Густавом и Карлом XI в XVII веке.
 Редукция предков в генеалогии — уменьшение количества предков по причине вступления в брак между собой дальних родственников.
 Индейские редукции — поселения индейцев, созданные для их эффективной христианизации.
 Иезуитские редукции — редукции в Парагвае, состоявшие под непосредственным управлением Иезуитского ордена.

Составные термины 
 Редукция труда
 Редукция данных
 Редукция инстинктов
 Феноменологическая редукция
 Редукция волновой функции — в физике:
 Редукция фон Неймана
 Объективная редукция
 Редукционные технологии

См. также 
 Редукционизм
 Редукционная маммопластика